Bitva o Manilu může označovat:

Pozemní bitvy 
 Bitva o Manilu (1571) – dobytí pevnosti Maynila, náležící domorodému kmeni Tagalog Španěly, založení města Manila.
 Bitva o Manilu (1762) – vítězství a v letech 1762–1764 okupace Angličanů během sedmileté války
 Bitva o Manilu (1898) – dobytí města Američany a Filipínci během španělsko-americké války
 Bitva o Manilu (1899) – největší a rozhodující střetnutí během filipínsko-americké války.
 Bitva o Manilu (1945) – znovudobytí města Američany po tříleté japonské okupaci během druhé světové války v Tichomoří.

Námořní bitvy 
 Bitva o Manilský záliv – součást bitvy o Manilu v roce 1898.